Parnac (Indre)
 Parnac (Lot)